Garner steht für:
 Garner (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Garner (Unternehmen), britischer ehemaliger Nutzfahrzeughersteller

Garner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Garner (Arkansas)
 Garner (Iowa)
 Garner (Kentucky)
 Garner (North Carolina)